UEFA Champions League 1992-93 var den første under denne betegnelse, efter i de 37 forudgående sæsoner at have heddet Europacuppen for Mesterhold.
Men faktisk var det ikke den første med gruppespil, da man også i sæsonen 1991-92 havde indført dette.
Der var kun to grupper med i alt otte hold, som spillede to runder sent i efteråret og siden de 4 resterende i det tidlige forår.
Endnu gjaldt det, at kun mesterholdet fra de 36 medlemslande deltog.
Vinderen af hver af de to grupper gik direkte i finalen, der blev vundet af Olympique Marseille for første og hidtil eneste gang.
Finalen blev spillet på Olympiastadion München.

Indledende runde 

|}

Første runde 
Her kom mesterholdsklubberne fra de resterende 28 lande ind og deltog sammen med de 4 vindere fra indledende runde.

|}

Noter:

Anden runde 

|}

UEFA Champions League

Gruppe A

Gruppe B

Finale

Statistik

Topmålscorere 
Topscorerne fra UEFA Champions League 1992–93 (uden kvalifikationsrunderne) er som følger:

Efterspil 
Efterfølgende blev det konstateret, at Olympique Marseille havde indgået en aftale med Valenciennes om en nem sejr i den franske liga, således at klubben kunne koncentrere sig om optakten til CL-finalen.
Marseille fik lov at beholde CL-titlen, da match-fiksningen intet havde med CL-turneringen at gøre.
Men i Frankrig blev de frataget det nyvundne mesterskab, degraderet til 2. liga, og fik derved ingen mulighed for at forsvare CL-titlen i sæsonen 1993-94.

Referencer

Eksterne henvisninger 
 UEFA Champions League på UEFA's hjemmeside 
 Alle kampe 1992–93 – UEFA's hjemmeside
 Resultater på RSSSF
 UEFA Champions League 1992-93  - resultater og holdopstillinger (arkiv)